Recensământul din 1930 a fost singurul care a avut loc în România Mare. Recensămintele din 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 și 2002 au acoperit teritoriul de astăzi al României. Toate, în afară de recensământul din 1948, care a întrebat despre limba maternă, au avut o întrebare despre etnie. Moldova și Țara Românească fiecare au organizat un recensământ în 1859. Vechiul Regat român a realizat estimări statistice în 1884, 1889 și 1894, și a organizat recensăminte în 1899 și 1912. Regimul lui Ion Antonescu a realizat, de asemenea, două: unul general în aprilie 1941, și unul pentru cei cu sânge evreiesc în mai 1942.

Estimări din 1866

Estimări din 1887

*în principal în Dobrogea (detalii)

Recensământul din decembrie 1899

Recensământul din 19 decembrie 1912

Recensământul din 29 decembrie 1930

Recensământul din 6 aprilie 1941

Recensământul din 25 ianuarie 1948

Recensământul din 21 februarie 1956

Recensământul din 15 martie 1966

Recensământul din 5 ianuarie 1977

Recensământul din 7 ianuarie 1992

Recensământul din 18 martie 2002

Recensământul din 20 octombrie 2011

Procentajul pentru fiecare etnie este calculat din totalul celor cu etnie declarată, în timp cel procentajul celor cu informație nedisponibilă este calculat din totalul populației.

Recensământul din 1 februarie 2021

Procentajul pentru fiecare etnie este calculat din totalul celor cu etnie declarată, în timp cel procentajul celor cu informație nedisponibilă este calculat din totalul populației.

Note

Legături externe
Recensămintele oficiale ale populației în perioada 1859-1990 
 Documentar: Istoricul recensămintelor populației în România, 5 noiembrie 2011, Amos News
 DOCUMENTAR A.N. - Primul recensământ în România, după aderarea la Uniunea Europeană, 13 aprilie 2010, Amos News

Demografia României
Istoria României
Recensăminte în România